The Mount steht für:
 The Mount, Anwesen in Shrewsbury, England
 The Mount (Massachusetts), Haus in Massachusetts, USA
 The Mount, Universität in Halifax, Kanada, siehe Mount Saint Vincent University
 The Mount, Universität in Pointe-de-l'Église, Kanada, siehe Université Sainte-Anne

Siehe auch
 Mount